GEA steht für:
 Flughafen Magenta, ein nationaler Verkehrsflughafen von Neukaledonien nahe der Hauptstadt Nouméa nach dem IATA-Code
 GEA (Italien), eine italienische (Fußball-)Spielervermittlungsagentur
 GEA (Österreich), ein österreichischer Erzeuger von Schuhen, Händler von Schuhen und Möbeln, siehe auch Heinrich Staudinger
 GEA Group, ein börsennotierter Maschinen- und Großanlagenbauer (früher Metallgesellschaft)
 GEA, Grande Escursione Appenninica, eine Höhenwanderroute durch Italien von den ligurischen Alpen bis an die „Stiefelspitze“
 Germana Esperanto-Asocio, siehe Deutscher Esperanto-Bund
 Groupement des écoles d'aéronautique
 Gustav Ericssons Automobilfabrik, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller
 GEA, siehe Reutlinger General-Anzeiger
 GEA (Kolumbien), Grupo Empresarial Antioqueño (Sindicato Antioqueño) eine wirtschaftliche Verbundgruppe oder Keiretsu im Departamento de Antioquia

Gea ist der Familienname folgender Personen:

 José Gea Escolano (1929–2017), spanischer Geistlicher, Bischof von Mondoñedo-Ferrol

Gea steht auch für:
 Gea (Gattung), eine Spinnengattung innerhalb der Familie Echte Radnetzspinnen
 Gea (Kwajalein), Insel des Kwajalein-Atolls
 Global Energy Assessment Scenario Database (GEA) des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse

gea steht für:
 Geruma (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung